

Населені пункти та їхні частини

 Козлувка — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Козлувка — село в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Козлувка — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Козлувка — частина села Оссова в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Козлувка — частина села Нова Ястшомбка в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Ксьонж-Великий в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Сташкувка в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Вимислув у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Конашувка в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Менцина-Мала в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Бесна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Будзув у гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Бачин у гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Козлувка — частина села Гвозниця Горішня (Ґвозьниця-Ґурна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Козлувка — частина села Поломія в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Козлувка — осада в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства

Примітки